Okręty US Navy o nazwie USS "Russell":
 Pierwszy "Russell" (DD-414) był niszczycielem typu Sims, który został zwodowany w 1938 i skreślony z listy w 1945.
 Drugi "Russell" (DDG-59) był niszczycielem rakietowym typu Arleigh Burke, który został zwodowany w 1993 i nadal pozostaje w służbie (stan na rok 2009).

Zobacz też 
 USS "Richard B. Russell" (SSN-687)

Russell